Спілка письменників — професійне об'єднання літераторів.

Національні та мовні письменницькі спілки 
 Національна спілка письменників України
 Всеукраїнська спілка пролетарських письменників
 Спілка письменників СРСР
 Спілка письменників Росії
 Спілка письменників Молдови
 Спілка письменників Республіки Татарстан
 Спілка білоруських письменників
 Спілка болгарських письменників
 Спілка російськомовних письменників Ізраїлю
 Спілка українських письменників Словаччини
 Спілка християнських письменників України

Див. також 
 Союз писателей

Гільдії